Sillbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sillbådan (i Revöfjärden, Korsholm), Österbotten, 
 Sillbådan (vid Norra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Sillbådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar